Борис Николаевич Васин (25 января 1897—27 ноября 1965) — генетик, селекционер, специалист по генетике овец и каракулеводству. После августовской сессии ВАСХНИЛ с 1948 по 1955 год работал на Сахалине, там описал новый вид полёвки, открыл неизвестные советским учёным местообитания каланов на Курильских островах.

Биография 
Родился в Москве. Отец его был сначала сельским учителем, затем наборщиком в типографии, переводчиком, журналистом и писателем-натуралистом.

В 1916 году сдал при Московском учебном округе экзамены за гимназический курс и был принят на естественно-историческое отделение Московского университета. Но осенью 1916 года ушёл на фронт.  Был ранен, вновь вернулся на фронт. Во время гражданской войны в Красной Армии в политотделе одной из дивизий на южном фронте. Демобилизовался в 1920 году. Восстановился в МГУ. Ученик Кольцова и Серебровского, под руководством которого работал на Аниковской центральной генетической станции с овцами. Одновременно поступил в только что открытый Московский зоотехнический институт,  окончил его в 1923 году. С 1923 года работает на Центральной генетической станции Наркомзема, там заведующий отделом генетики овец. В 1924 году Н. К. Кольцов пригласил Б. Н. Васина заведовать отделом овцеводства на Аниковской генетической опытной станции.

В 1922 году женился на Екатерине Тимофеевне Поповой (1899—1988).

В 1926-1927 годах Б. Н. Васин ездил в Ярославскую, Безенчукскую и Урупскую станции  для знакомства с работами по исследованию романовской и черкасской пород овец . 

В 1930 году будучи зав кафедрой генетики и селекции в Институте пушного звероводства Наркомвнешторга взял на работу оставшуюся без места З. С. Никоро. В 1934 году вместе С. П. Наумовым провёл обследование для определения итогов акклиматизационных мероприятий в Киргизии 

В 1932 году А. С. Серебровский возглавил Всесоюзный институт животноводства и пригласил туда работать Васина

С 1934 начинает работать в институте генетики, который только что переехал из Ленинграда в Москву. 

По крайней мере в середине 1930-х читал лекции по генетике и в Ивановском сельскохозяйственном институте, его бывший студент, выпускник этого института Дмитрий Беляев пришёл в 1939 году работать в ЦНИЛ пушного звероводства, где Борис Николаевич заведовал отделом селекции и разведения. Именно Васин предложил Д. К. Беляеву тему по генетике и селекции лисицы, которой давно интересовался сам, у него были публикации по этому виду
|
Еще в 1946 г. он участвовал в Курильской комплексной научной экс­педиции, организованной Дальневосточной базой АН СССР и Приморским филиалом Всесоюзного географического общества. Об этом нам напоминает одно из географических названий - гора Васина на о. Кунашире

Работал заведующим зоолого-животноводческим сектором (отделом). Назначен заведующим почвенно-ботанического сектора Сахалинской научно-исследовательской базы (НИБ). Результаты его рабо­ты отложились в фондах ГИАСО в виде научного отчета. Подвергя проработке. переведен на должность старшего научного сотрудника. В обязанности Б. Н. Васина входило проведение работ по акклиматизации на Сахалине ондатры, соболя, норки, енота, кабарги (есть свой эндемичный подвид).

Перед коллегами не каялся и обвинённый в морганизме сотрудник Сахалинского филиала АН СССР Б. Н. Васин, но после обвинений в свой адрес он написал письмо министру высшего образования и в Президиум АН СССР с признанием своих ошибок. Позже он объяснял: 

В 1982 году Б. Н. Васину (посмертно) присуждена Государственная премия СССР в области техники с формулировкой: "за создание и внедрение в производство новых типов овец каракульской породы серой, розовой и белой окраски, бухарского и сурхандарьинского сура".

Много лет был председателем Комиссии по применению математики в биологии Московского Общества Испытателей Природы (МОИП).

Труды

По генетике, селекции и зоотехнии 
 Васин Б. Н.  Искусственное оплодотворение сельскохозяйственных животных /  Под ред. проф. Ил. Ив. Иванова. - М. : Г. Ф. Мириманов, 1924. - 23 с.
 Васин Б. Выбор племенного быка и уход за ним. Москва: Издатель Г. Ф. Мириманов 1924,  2-е изд. 1926 
 Васин Б. Контроль над коровой - путь к созданию доходных молочных стад  - М. : Г. Ф. Мириманов, 1924. - 31 с. - (Б-ка по улучшению крестьян. хоз-ва), 2-е изд. 1926 
 Васин Б. Кормление молочных коров / 2-е изд. - М. : Г.Ф.Мириманов, 1925. - 31 с. : ил., табл. ; 17 см.. - (Что надо знать крестьянину)  М. : Г. Ф. Мириманов, 1924. - 31 с
 Васин Б. Н. Наследование окраски и пежин / Б. Васин. - Москва : Центр. генетич. станция, 1928. - 68 с. : ил. ; 21 см. - (Труды Центральной станции по генетике сельскохозяйственных животных Наркомзема РСФСР Генетика овец I / Под ред. проф. Н.К. Кольцова ; № 2).
 Васин Б. Н. 1928. Генетический анализ признака в популяции.— Журн. эксп. биол., 4,1, с. 77—92.
 Васин Б. Н. Наследование структурных признаков 1929
 Васин Б. Н. Овцеводство в коллективных хозяйствах 1930
 Васин Б. Н., Юдин В. М. За качество каракульского смушка : (Бонитировка ягнят) 1934
 Васин Б. Н. Каракульская овца.  Москва: Сельхозгиз, 1936. - Обл., 61, [3] с. 
 Васин Б. Н. 1939. Изменчивость и наследование продолжительности эмбрионального развития, тр. ин-та генетики № 13
 Васин Б. Н. Создание новой высокопродуктивной породы для Таджикской ССР //Животноводство Таджикистана, 1943.- 17 с..
 Васин Б. Н. Цветной каракуль / Моск. пушно-меховой ин-т Наркомвнешторга СССР. - Москва : Междунар. книга, 1947 (Тип. "Печатный двор" в Л.). - 87 с. - 2-е изд. - М. : Колос, 1968. - 105 с.
 Васин Б. Н. Эволюция шерстного покрова овец Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние 1969 (докторская диссертация, защищенная в 1945 году)
 Васин Б. Н., Васина-Попова Е. Т., Грабовский И. Н., Крымская Э. К., Петров В. А. Руководство по каракулеводству. - М., «Колос». - 1971. 320 с​.
 Васин Б. Н., Игнатьев М. В., Левит С. Г. Современное состояние проблемы доминантности // Успехи современной биологии. 1934. Т. III. Вып. 2. С. 208–228.
 Васин Б. Н., Лепин Т. К. Рецензия на книгу Н. И. Фейгинсона "Основные вопросы мичуринской биолгии". Журнал "Бюллетень Московского Общества Испытателей Природы (отдел биологический), 1956, т. 61, N 4, стр. 95-105
 Васин Б. Н. Распределение Пуассона в биологических исследованиях // Новое в биометрии. –М.: МГУ, 1970. – С. 14-22.

По Сахалину и Курильским островам 
 Васин Б. Н.  Новый вид серой полёвки с Сахалина (Microtus sachalinensis, sp. n.). // Зоологический журнал, том XXXIV, вып. 2, 1955 г.
 Васин Б. Н. 1958. Морской котик и калан в водах Охотского моря и Тихого океан. // Изучение берегов морей и водохранилищ. Тр. Океанографическая комиссия АН СССР. с. 128-129.
 Васин Б. Н.  Кальдера Заварицкого на острове Симушир. Известия Всесоюзного географического общества 1959 Стр. 300.

Редактор 
 Дж. Холдейн «Факторы эволюции»

Адреса 
 1945 — Москва, Страстной бульвар, 10

Литература 
 Жучков Г. «Шагнувшие в вечность - ученые, граждане, патриоты»  
 Озернюк  Н. Д. Научная школа Н.К.Кольцова. Ученики и соратники. - М.: КМК, 2012. - 359 с.
 Борис Николаевич Васин (1897—1965). Некролог. // Генетика.  1966 № 4. Москва. 185—188.
 Геннадий Падерин. На лезвии риска. В кн: Избранное. Новосибирск 1987. с. 249, 258-259.

Комментарии

Примечания 

Селекционеры СССР
Генетики СССР
Овцеводы СССР

Териологи СССР
Выпускники Московского зоотехнического института
Подписавшие «письмо трёхсот»
Учёные Сахалинской области